Aquæ / ablatif-locatif pluriel Aquis, est le nom donné par les textes à un grand nombre de villes où se trouvaient des sources d'eaux minérales. La plupart d'entre-eux ne sont connus que par des attestations médiévales. (non attesté) signifie qu'elles ne sont pas attestées sous la forme Aquae dans l'antiquité. Les principales sont :

 Aquæ (non attesté), aujourd'hui Ax-les-Thermes (Ariège).
 Aquae (ville romaine), Aquis (en 1011), aujourd'hui Aix-les-Bains (Savoie).
 Aquæ Augustæ ou Tarbellicæ () , aujourd'hui Dax (Landes).
 Aquæ Aureliæ (non attesté), Aurelia Aquensis () aujourd'hui Baden-Baden.
 Aquæ Borbonæ (non attesté), aujourd'hui Bourbon-l'Archambault.
 Aquæ Borvonis (non attesté), aujourd'hui Bourbonne-les-Bains.
 Aquæ Calentes (non attesté), De Calide Aquis (en 1130, latinisation), aujourd'hui Chaudes-Aigues.
 Aquæ Calidæ (non attesté), aujourd'hui Vichy, et Bath en Angleterre.
 Aquæ Convenarum, aujourd'hui Bagnères-de-Bigorre.
 Aquæ Flaviæ, aujourd'hui Chaves (Portugal).
 Aquæ Granni (non attesté), Aquisgrani, aujourd'hui Aachen, Aix-la-Chapelle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne.
 Aquæ Helvetiæ ou Verbigenæ, aujourd'hui Bade (Suisse)
 , près de Varaždinske Toplice en Croatie
 Aquæ Mortue (1248, latinisation), aujourd'hui Aigues-Mortes.
 Aquæ Nera, aujourd'hui Néris-les-Bains.
 Aquæ Nisineii. Aquae Bormonis () aujourd'hui Bourbon-Lancy.
 Aquæ Pannonicæ, aujourd'hui Bade (Autriche).
 Aquæ Segeste, près de Sceaux-en-Gâtinais (Loiret).
 Aquæ Segete, Moingt (Loire).
 Aquae Sextiae, aujourd'hui Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
 Aquæ Siccæ, aujourd'hui Sèches (près de Toulouse).
 Aquæ Solis (non attesté), Aquis Sulis (Itinéraire d'Antonin), aujourd'hui Bath.
 Aquæ Sparsæ (non attesté),  Aqua sparsa (1016, latinisation) aujourd'hui Aigueperse.
 Aquæ Statiellæ, aujourd'hui Acqui Terme (Piémont, Italie).
 Aquæ Tacapinæ, aujourd'hui El-Hamma de Cabès (Tunisie).

Cité de la Rome antique
Gaule